Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Gulbinowicz (1923–2020) – polski duchowny rzymskokatolicki
 Krzysztof Gulbinowicz (1956–2009) – działacz Solidarności, Solidarności Walczącej, drukarz, publicysta polityczny, pisarz
 Sławomir Gulbinowicz (ur. 1974) – polski hokeista

Zobacz też 
 Gulbinowicz – polski film dokumentalny z 2014 roku z udziałem kardynała Henryka Gulbinowicza, opowiadający o jego życiu i osobowości